William Crowther est un nom pouvant désigner:

William Crowther (1817-1885), homme politique australien
William Crowther (1834-1900), homme politique néo-zélandais
William Crowther (né en 1936), spéléologue et programmeur américain

Voir aussi
William Crothers (né en 1940), athlète canadien

Homonymie de personnes